У́льпий () — древнеримское имя. Женский вариант — Ульпия ().

 Марк Ульпий Траян — император Римской империи (98-117 годы).
 Ульпий Кринит — римский государственный деятель середины III века.
 Ульпий Лимений — государственный деятель Римской империи середины IV века, консул 349 года.
 Ульпий Корнелий Лелиан — римский император-узурпатор III века.
 Флавий Ульпий Эритрий — римский политический деятель конца IV века.

Другие значения 
 «Ульпио Траяно» — лёгкий крейсер итальянского флота во время Второй мировой войны.

См. также 
 Ульпии — древнеримский плебейский род.
 Ульпиан
 Ульпиана